Kojetice kan verwijzen naar:
 Kojetice (okres Mělník), gemeente in okres Mělník
 Kojetice (okres Třebíč), gemeente in okres Třebíč